

Комишне — присілок, Варгашинський район, Курганська область
 Комишне — село, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Комишне — село, Притобольний район, Курганська область
 Комишне — село, Сафакулевський округ, Курганська область

Комишне — село, Автономна Республіка Крим, Роздольненський район
 Комишне — село, Луганська область, Станично-Луганський район